Miniatur steht für:

 eine kleine Zeichnung oder Malerei, siehe Miniaturmalerei
 Miniatur (Literatur), unterteilt in Prosa-Miniatur und lyrische Miniatur, eine Gattung der Literatur
 Miniatur (Musik), eine musikalische Kurzform, die sich auf verschiedene Musikgattungen beziehen kann
 Miniatur (Schach), eine Schachkomposition mit maximal sieben Steinen, siehe Schachkomposition #Glossar
 Miniatur (Spirituosen), eine kleine Flasche mit einem Füllvolumen von 2 bis 5 Zentilitern
 umgangssprachlich eine verkleinerte Nachbildung eines Gegenstandes, siehe Miniaturmodell
 in der Elektronik und Elektrotechnik die gezielte Verkleinerung von Bauelementen, siehe Miniaturisierung
 ein Miniaturbild, siehe Vorschaubild

Siehe auch:

 Miniatur Wunderland
 Miniaturen
 Miniaturen (Walentin Pikul)